Coscinasterias linearis är en sjöstjärneart som först beskrevs av Perrier 1881.  Coscinasterias linearis ingår i släktet Coscinasterias och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
linearis